S'han localitzat les restes d'almenys 220 amfiteatres a àrees ben diverses de l'Imperi Romà. Normalment tenen una planta oval i es dedicaven a la producció i escenificació d'espectacles diversos, sovint amb altes dosis de violència, que estaven ben arrelats dins de la cultura romana. A continuació es presenta una llista d'amfiteatres romans, per països.

Referències

Enllaços externs 

 Aerial Photographs
 article "Amphitheatrum" (Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities)
 Rome: Colosseum at LacusCurtius with Platner article
 Small list with details

Amfiteatres
Arquitectura romana
Llistes d'història